Барлерия () — род цветковых растений семейства Акантовые.

Описание 
Кустарники, кустарники или многолетние травы, обычно покрытые колючками. Листья черешковые. Листорасложение супротивное. В пазухе каждого листа формируется формирование две почки. Цветки собраны в цимозне соцветие. Чашечка глубоко 4-лопастная. Венчик воронковидный, обычно крупный, на конце 5-лопастной. Тычинок обычно 4, реже 2.

Виды 
В мировой флоре насчитывают от 80-120 видов до 250-300 видов.

Некоторые из них:

Распространение 
Представители рода встречаются обычно в тропических районах Африки и Азии, один вид (Barleria oenotheroides) обнаружен в Центральной Америке.

Примечания

Литература 
 

Акантовые
Таксоны растений, названные в честь людей